Francisco de Melo (comte d'Assumar) (1597 - 1651), noble portuguès que va servir com a general espanyol durant la Guerra dels Trenta Anys
 Francisco de Melo (bisbe) (Lisboa, 1485 - Evora, 1536), matemàtic, físic i bisbe portuguès
 Francisco de Melo Castro (Colares, Sintra, ~1600 — Goa, 1664), administrador colonial portuguès, membre del Consell de Govern de l'Índia (1651-52 i 1656-61) i  governador de Ceilan (1653-55)
 Francisco de Melo o Francisco Manoel Carlos de Mello de Ficalho (1837 - 1903), 4t comte de Ficalho, botànic i escriptor portuguès
 Francisco Manuel de Melo (Lisboa, 1608 – 1666), historiador, pedagog, polític i militar portuguès